

Onomastica
Oberdan – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Guglielmo Oberdan (1858-1882) – patriota italiano
Oberdan Biagioni (1969) - calciatore e allenatore di calcio italiano
Oberdan Cattani (1919-2014) – calciatore brasiliano
Oberdan Nazareno Vilain (1945) – calciatore brasiliano

Luoghi
Piazza Oberdan – piazza di Firenze
Piazza Oberdan – piazza di Trieste
Lungotevere Guglielmo Oberdan – tratto di lungotevere a Roma
Spazio Oberdan – sala dedicata all'arte che si trova in Piazza Oberdan a Milano